Резолюция Совета Безопасности ООН 854 — резолюция Совета Безопасности ООН, единогласно принятая 6 августа 1993 года, после принятия резолюции 849 (1993), касающейся размещения военных международных наблюдателей в случае соблюдения режима прекращения огня между Абхазией и Грузией. Совет Безопасности отметил, что прекращение огня было соблюдено и одобрил отправку 10 военных наблюдателей в регион для наблюдения за осуществлением режима прекращения огня.

Мандат для группы военных международных наблюдателей закончится через три месяца, когда Совет Безопасности сочтет, что группа будет включена в миссию наблюдателей Организации Объединенных Наций, если такая миссия будет создана. Ожидалось представить доклад Генерального секретаря Бутроса Бутрос-Гали о предлагаемом создании миссии наблюдателей, включая ее финансовые издержки и временные рамки и прогнозируемое заключение для операции. Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в Грузии была создана Резолюцией Совета Безопасности ООН 858.

См. также 

 Грузино-абхазский конфликт
 Бои за Сухуми (сентябрь 1993)
 Миссия ООН по наблюдению в Грузии
 Война в Абхазии (1992—1993)

Примечания

Ссылки 

 Текст резолюции на undocs.org

1993 год в Абхазии
Август 1993 года
Резолюции Совета Безопасности ООН по Абхазии